On peut désigner, par bombardement de Belgrade :

l'opération châtiment, bombardement de la Yougoslavie, et notamment de Belgrade, par l'Allemagne nazie en 
le bombardement d'avril 1944, effectué par les Alliés
l'opération Allied Force, bombardement par l'OTAN en 1999 durant la guerre du Kosovo